Voici la liste des planètes mineures numérotées de 175001 à 176000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 175001 à 176000

175001-175100

175101-175200

175201-175300

175301-175400

175401-175500

175501-175600

175601-175700

175701-175800

175801-175900

175901-176000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000